Влади́мир Васи́льевич Васи́льев:
 Васильев, Владимир Васильевич (1911—1945) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Владимир Васильевич (1921—1970) — советский актёр.
 Васильев, Владимир Васильевич (род. 1944) — литературный критик, литературовед, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, член Союза писателей России.
 Васильев, Владимир Васильевич (1935—2003) — советский яхтсмен.